Флаг муниципального образования «Пе́новский район» Тверской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, являющийся символом общественно-исторического и административного статуса.

Флаг утверждён 23 сентября 2003 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1489.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое на две равновеликие горизонтальные полосы: синюю и белую, с красным равнобедренным треугольником со стороны древка; вдоль древка проходит красная полоса (соединённая с треугольником без разделяющей линии). На фоне красной части полотнища — изображение белой, с чёрной головой и белым клювом чайки; на фоне синей полосы — белая рыба, на фоне белой — синяя рыба; поверх линии разделения синей и белой полосы у свободного края полотнища расположена рыба переменных цветов; чайка и рыбы обращены к древку. Ширина красной полосы составляет 1/10 длины полотнища, высота треугольника — 1/5 длины полотнища».

Символика 
Летящая чайка в красном поле напоминает о славном партизанском прошлом района. Во время Великой Отечественной войны подпольный райком ВЛКСМ возглавляла Лиза Чайкина, впоследствии казнённая фашистами в Пено и посмертно получившая звание Героя Советского Союза.

Три рыбы на синей и белой полосах символизируют природные богатства озёрного края.

Примечания